Op de 113e vrouweneditie van het US Open in 1999 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 1 tot en met 12 september 1999.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Jana Novotná had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Novotná speelde samen met Natallja Zverava – dit team was als eerste geplaatst en bereikte de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Liezel Horn en Kimberly Po.

De als vijfde geplaatste Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Chanda Rubin en Sandrine Testud in drie sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Dominique Van Roost speelde samen met Florencia Labat uit Argentinië. Zij bereikten de tweede ronde.
 Ook Laurence Courtois en de Australische Alicia Molik wonnen hun openingspartij, maar verloren in de tweede ronde.
 Els Callens en Debbie Graham (VS) strandden al in de eerste ronde.
 Voor Sabine Appelmans, met de Nederlandse Miriam Oremans aan haar zijde, viel het doek eveneens na de eerste ronde.

Ook vier Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Nicole Arendt waren het vijftiende reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin Mary Pierce en Barbara Schett te sterk voor hen waren.
 Seda Noorlander speelde samen met Patricia Wartusch uit Oostenrijk. Dit team bereikte de tweede ronde.
 Caroline Vis en Irina Spîrlea (Roemenië) waren als negende geplaatst. Zij strandden evenwel reeds in de eerste ronde.
 Ook voor Miriam Oremans, met de Belgische Sabine Appelmans aan haar zijde, was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1999